Маунт Гилијад има више значења:
 Маунт Гилијад (Охајо)
 Маунт Гилијад (Северна Каролина)